Membraniporella är ett släkte av mossdjur. Membraniporella ingår i familjen Cribrilinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Membraniporella